W Polsce
 Chojnów – miasto
 Chojnów – gmina wiejska
 Chojnów – dawna gromada
 Chojnów – stacja kolejowa

 Chojnów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno

Zobacz też 
 Dekanat Chojnów, Chojnówka, Chojnowo, Chojnowski Park Krajobrazowy, Chojnowianka Chojnów, Rezerwat przyrody Chojnów